

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Irving – ghiacciaio della Terra di Oates
 Monte Irving – montagna nelle isole Shetland meridionali
Stati Uniti d'America
 Irving – villaggio della Contea di Montgomery, Illinois
 Irving – township della Contea di Barry, Michigan
 Irving – città della Contea di Dallas, Texas
 Irving – città della Contea di Jackson, Wisconsin

Onomastica
 Irving – nome proprio di persona inglese e scozzese maschile

Persone
 Amy Irving – attrice statunitense
 David Irving – saggista britannico
 David Irving – regista statunitense
 Clifford Irving – scrittore statunitense
 Frazer Irving – fumettista britannico
 George Irving – attore e regista statunitense
 George S. Irving – attore, cantante e doppiatore statunitense
 Henry Irving – attore teatrale britannico
 John Irving – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Kyrie Irving – cestista statunitense e australiano
 Leland Irving – hockeista su ghiaccio canadese
 Nate Irving – giocatore di football americano statunitense
 Robert Irving – direttore d'orchestra britannico
 Robert Irving III – pianista e compositore statunitense
 Washington Irving – scrittore statunitense

Pagine correlate
Irvine
Irvin